Фрихолиљо има више значења:

 Фрихолиљо (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фрихолиљо (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фрихолиљо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику